Jean-Pierre Pernaut (1950-2022), journaliste et animateur de télévision français ;
 Nathalie Marquay-Pernaut (1967-), comédienne et animatrice française.